Savages oder The Savages bezeichnet:
 Savages (1972), US-amerikanischer Film von James Ivory
 Savages (1973), Theaterstück von Christopher Hampton
 Savages (1974), US-amerikanischer Fernsehfilm von Lee H. Katzin
 The Savages (2001), britische Fernsehserie
 The Savages (2007), deutscher Titel Die Geschwister Savage, US-amerikanischer Film von Tamara Jenkins
 The Savages, die Band von Screaming Lord Sutch
 Savages (2010), deutscher Titel Zeit des Zorns, Roman von Don Winslow
 Savages (2012), US-amerikanischer Film von Oliver Stone, basierend auf Winslows Roman
 Savages (Band), britische Post-Punk-Band
 Savages Limited, ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller

Siehe auch:
 Savage
 Sauvages